Kelliella är ett släkte av musslor som beskrevs av Michael Sars 1870. Kelliella ingår i familjen Kelliellidae.

Kelliella är enda släktet i familjen Kelliellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Kelliella